Eine innere Zustandsgröße ist eine Zustandsgröße, die sowohl von den generalisierten Koordinaten der äußeren Körper als auch von den Mittelwerten der Koordinaten und von den Geschwindigkeiten der Teilchen des Systems abhängen.

Beispiele für innere Zustandsgrößen sind die Dichte und die Energie eines Systems.

Die inneren Zustandsgrößen eines sich im Gleichgewicht befindenden thermodynamischen Systems hängen nur von seinen äußeren Zustandsgrößen und von der Temperatur ab:

Dabei gilt:
 yk innere Zustandsgröße
 x1...n äußere Zustandsgrößen
 T Temperatur

Einzelnachweise 

Thermodynamik